Ла Сангихуела има више значења:

 Ла Сангихуела (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сангихуела (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сангихуела (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сангихуела (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сангихуела (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сангихуела (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сангихуела (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сангихуела (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сангихуела (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику